Goersch ist der Familienname folgender Personen:

 Henning Goersch (* 1976), deutscher Krisen- und Katastrophenforscher
 Thomas Goersch (* 1966), deutscher Schauspieler, Regisseur und Fernsehmoderator